

Медневиці — село в гміні Скерневіце Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Медневиці — село в гміні Віскіткі Жирардовського повіту Мазовецького воєводства